

Moldavia
Bucovăț, comune del distretto di Strășeni

Romania
Bucovăț, comune del distretto di Dolj
Bucovăț, comune del distretto di Timiș